Legong bezeichnet:

 Legong (Tanz), Tanz auf der indonesischen Insel Bali
 Legong (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Henry de la Falaise (1935)